Меланхолический вальс

Музыка:
 «Меланхолический вальс» — под этим названием широко известен «Вальс-фантазия» М. И. Глинки.
 «Меланхолический вальс» — пьеса для фортепиано А. С. Даргомыжского.
 «Меланхолический вальс» — единственная сохранившаяся из четырёх пьес для оркестра Эмилса Дарзиньша, включённая в Латвийский культурный канон.
 «Valse mélancolique» — лирическая пьеса для фортепиано Эдварда Грига, входит в его цикл «Лирические пьесы»

Литература:
 «Valse mélancolique» — новелла Ольги Кобылянской.

Кино:
 «Меланхолический вальс» — советский фильм 1990 года режиссёра Бориса Савченко по новелле Ольги Кобылянской.